Antigonish – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Antigonish – jednostka samorządowa (municipal county) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Antigonish – miasto (town) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja